CPT může být:

CPT 
 Current Procedural Terminology
 Cuideachta Phoiblí Theoranta, Irsky akciová společnost
 Carriage Paid To, dodací doložka podle dohody Incoterms
 Cape Town International Airport
 Columbia Pictures Television
 Cost Per Thousand, náklady na tisíc měrných jednotek (náklady na 1000 vyprodukovaných knih)
 CPT symetrie – fundamentální fyzikální symetrie v kvantové teorii (ze symbolů C – nábojové sdružení, P – parita a T – časová inverze)

cpt. 
 latinská zkratka pro compositus – složený (na lékařských předpisech)

Cpt. 
 anglická zkratka pro vojenskou hodnost kapitán – v originále captain

Reference 

Zkratky